Чернавка — река в России, протекает в Солнечногорском районе Московской области. Левый приток Клязьмы.

География 
Река Чернавка берёт начало в районе деревни Безверхово. Течёт на запад параллельно Московскому малому кольцу. Устье реки находится неподалёку от деревни Кочугино. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от истока до Пироговского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300312110000031164
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003116
 Код бассейна — 09.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Притоки Клязьмы
Реки Солнечногорского района